Пётр Фомич Мессер () — русский вице-адмирал, Георгиевский кавалер.

Биография 
Родился в 1795 году. Сын адмирала Ф. Ф. Мессера (Thomas Messer), англичанина на русской службе .

21 мая 1812 года зачислен мичманом в Черноморский флот. В 1812 году на корабле «Победа» крейсировал в Чёрном море. 30 марта 1816 года произведен в лейтенанты. В кампанию 1816 года на транспорте «Дунай» плавал по черноморским портам и на фрегате «Минерва» перешел из Севастополя в Константинополь и по окончании кампании командировал в Черниговскую губернию за рекрутами. В 1820 году командовал люгером «Стрела». 6 декабря 1827 года произведен в капитан-лейтенанты. В том же году награжден орденом Св. Владимира IV степени.

На корабле «Император Франц» в должности флаг-офицера при вице-адмирале Ф. Ф. Мессере участвовал во взятии Анапы и Варны и за отличие награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». Затем командовал бригом «Пегас». На корабле «Императрица Мария» крейсировал в 1829 году у Босфора и участвовал во взятии Инады и Мидии. 

На корабле «Чесма» участвовал в Босфорской экспедиции и за отличие награжден орденом Св. Станислава III степени и турецкой золотой медалью. 

В 1834 году назначен командиром корвета «Сизополь».

28 марта 1836 года произведен в капитаны 2-го ранга. В том же году за отличие при высадке войск на абхазский берег награжден орденом Св. Анны II степени. С 1839 года — капитан 1-го ранга, командовал кораблем «Память Евстафия».

Впоследствии был командиром Петропавловского порта на Камчатке.

6 февраля 1848 года произведен в контр-адмиралы с назначением состоять при 4-й флотской дивизии. В 1848-1849 годах командовал судами Дунайской флотилии. 6 декабря 1849 года назначен командиром 3-й бригады 4-й флотской дивизии. В том же году награжден орденом Св. Владимира III степени. 1 июня 1853 года назначен командиром Дунайских портом и флотилии. 

В войну с Турцией 1853—1854 гг. армия князя Горчакова должна была занять придунайские княжества, охранять их и наблюдать за всем течением среднего и нижнего Дуная. Для этого к ней была придана Дунайская флотилия под началом контр-адмирала Мессера, состоявшая из двух отрядов: в 11 и 16 канонерских лодок . Кроме того, к флотилии были приданы пароходы «Прут», «Ординарец», «Инкерман» и шхуна «Ингул». На пароходе «Метеор» участвовал в сражении с турецкой флотилией под Исакчей и за отличие был награжден орденом Св. Станислава I степени. 31 декабря 1853 года «в воздаяние отлично усердной службы и отличия оказанного во время прохождения 11 октября 1853 г., отдела флотилии, мимо укрепления Исакчи» награжден орденом Св. Анны I степени.

Вице адмирал с 30 августа 1855 года. 30 июля 1856 года назначен командиром Севастопольского порта. 7 марта 1860 года отчислен от занимаемых должностей с зачислением по резервному флоту.  года «в воздаяние 50-тилетней службы в офицерских чинах» пожалован табакеркой с портретом Его Величества.

Умер в 1864 году.

Награды 
 В звании капитан 1-го ранга был награждён орденом Святого Георгия 4 степени (№ 5983; 3 декабря 1839 года).
 Также был награждён орденами Святой Анны 2-й и Владимира 3-й степеней.

Литература 
 Веселаго Ф. Ф. Общий морской список. — СПб.: Тип. В. Демакова. — Ч. 7: Царствование Александра I. Д-О. - 1893. - стр. 520-521.

Примечания

Ссылки 
 Мессер Петр Фомич
 Данные на сайте Биография.ру
 http://arsenal-info.ru/b/book/3073924343/10  — Дунайские флотилии 1768—1917 гг.
 Пётр Фомич Мессер d. 28 фебруар 1864 — http://sr.rodovid.org/wk/Особа:715201

Вице-адмиралы (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники Кавказской войны
Участники Крымской войны
Участники Боспорской экспедиции